Мора́вський — українське та польське прізвище. Відомі носії:

 о. Мар'ян Іґнацій Моравський (1880—1884) — ректор Тернопільського навчального закладу єзуїтів.
 о. Северин Моравський (1819—1900) — львівський латинський архієпископ.
 Фелікс Ян Щенсни Моравський (1818—1898) — польський історик, письменник, художник, етнограф.
 Едвард Осубка-Моравський (1909—1997) — польський політик і державний діяч. Член Польської соціалістичної партії в 1928—1948 роках.

Див. також 
 Муравський

Українські прізвища
Польські прізвища
Моравські